Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Open de Nice Côte d’Azur 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Albert Montañés, který vypadl v semifinále s Gulbisem.

Singlovou soutěž vyhrál druhý nasazený Lotyš Ernests Gulbis, jenž ve finále zdolal argentinskou turnajovou sedmičku Federica Delbonise ve dvou sadách . Na okruhu ATP Tour tak vyhrál druhou trofej v probíhající sezóně a šestou v kariéře. Ze všech osmifinále na okruhu tak odešel vždy jako vítěz.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  John Isner (čtvrtfinále)
  '''Ernests Gulbis (vítěz)
  Gaël Monfils (odstoupil)
  Gilles Simon (semifinále)
  Dmitrij Tursunov (čtvrtfinále)
  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Federico Delbonis (finále)
  Édouard Roger-Vasselin ''(2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Open de Nice Côte d’Azur
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014